De 14e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1983 op 26 en 27 februari gehouden op de ijsbaan Oulunkylä in Helsinki. Door problemen met de elektronische tijdwaarneming is voor een deel gebruikgemaakt van handgeklokte tijden.

Klassement mannen

Klassement vrouwen 

Langebaanschaatsen in 1983
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
 1983
Schaatsen